Ван-Бьюрен ():
 Ван-Бьюрен — город в округе Кроуфорд, штат Арканзас, США.
 Ван-Бьюрен — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США.

См. также 
 ван Бюрен